Флорио:

 Флорио — угасший русский баронский род итальянского происхождения (из Биольо).
 Флорио, Антонио (род. 1956) — итальянский дирижёр, специализирующийся на исполнении старинной музыки.
 Флорио, Джеймс  (1937—2022) — американский политик, член Палаты представителей США, 49-й губернатор Нью-Джерси.
 Флорио, Джон (1553–1625) — английский языковед, лексикограф, переводчик.
 Флорио, Пётр Филиппович (1786—1847) — медик.